een meisjesnaam, zie Felicia (voornaam)
 een plantengeslacht, zie Felicia (plant)